Vohilengo – comune del distretto di Farafangana, Madagascar
 Vohilengo – comune del distretto di Fenerive Est, Madagascar
 Vohilengo – comune del distretto di Fenoarivo Atsinanana, Madagascar